PNF puede referirse a:

 Partido Nacional Fascista (Italia).
 Partido Nacional Fascista (Chile).
 Programa Nacional de Formación, parte de la Misión Alma Mater (Venezuela).